Belerofon je lahko:
 Belerofont - grška mitološka oseba
 Belerofon (planet)
 HMS Belerofon - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USS Belerofon - plovilo/a Vojne mornarice ZDA